SWR steht als Abkürzung für:
 Schwarz-Weiß-Rot, die Flagge des deutschen Kaiserreichs
 Schweizerischer Waffenring, einen Zusammenschluss schweizerischer Studentenverbindungen 
 Schweizerischer Wissenschaftsrat, Name von 1965 bis 2000 und wieder ab 2018
 Siedewasserreaktor, ein bestimmter Typ eines Kernreaktors 
 Sluschba wneschnei raswedki, den zivilen russischen Auslandsnachrichtendienst (auch SVR abgekürzt)
 South Western Railway (Indien), eine Regionalgesellschaft der staatlichen indischen Eisenbahngesellschaft
 Stehwellenverhältnis (), ein Anpassungsmaß in der Hochfrequenztechnik
 Südwestdeutscher Rundfunkdienst (Frankfurt am Main, 1924–1934), siehe Reichs-Rundfunk-Gesellschaft
 Südwestrundfunk, eine regionale Rundfunkanstalt für Südwestdeutschland
 Swiss, ICAO-Code der Schweizer Fluggesellschaft
 Swissair, eine frühere Schweizer Fluggesellschaft
 Stadtwerke Regensburg
 Sonder- und Wegerechte, besondere Rechte von Einsatzfahrzeugen auf Einsatzfahrten

SWR